L'edizione 1986-87 della Eredivisie vide la vittoria finale del , al suo secondo titolo consecutivo.

Capocannoniere del torneo fu Marco van Basten (), con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1986-87.
 Go Ahead Eagles, Veendam e Excelsior retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1986-1987

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
Campionato olandese di calcio